Kleinaschau ist der Ortsname von

 Kleinaschau (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Kleinaschau (Ohlstadt), Ortsteil der Gemeinde Ohlstadt, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern